Gurschler ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Gurschler (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Friedrich Gurschler (1923–2020), italienischer Künstler